Novak Đoković és el defensor del títol i va aconseguir defensar-lo amb èxit davant l'austríac Dominic Thiem. Aquest fou el vuitè títol de Đoković en aquest torneig i el 17è títol de Grand Slam individual del seu palmarès. El títol li va permetre recuperar el número 1 del rànquing individual. Per Thiem, aquesta fou la tercera final individual de Grand Slam que disputava, però malauradament, totes amb derrota.

Rafael Nadal i Đoković lluitaven per encapçalar el número 1 del rànquing individual.

Nadal optava a ser el primer tennista masculí en completar un doble Grand Slam durant la carrera si guanyava aquest títol. Roger Federer va esdevenir el primer tennista en aconseguir cent victòries a l'Open d'Austràlia.

Caps de sèrie 

  Rafael Nadal (quarts de final)
  Novak Đoković (campió)
  Roger Federer (semifinals)
  Daniïl Medvédev (4a ronda)
  Dominic Thiem (final)
  Stéfanos Tsitsipàs (3a ronda)
  Alexander Zverev (semifinals)
  Matteo Berrettini (2a ronda)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Gaël Monfils (4a ronda)
  David Goffin (3a ronda)
  Fabio Fognini (4a ronda)
  Denis Shapovalov (1a ronda)
  Diego Schwartzman (4a ronda)
  Stan Wawrinka (quarts de final)
  Karén Khatxànov (3a ronda)

  Andrei Rubliov (4a ronda)
  Grígor Dimitrov (2a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Félix Auger-Aliassime (1a ronda)
  Benoît Paire (2a ronda)
  Guido Pella (3a ronda)
  Nick Kyrgios (4a ronda)
  Dušan Lajović (3a ronda)
  Borna Ćorić (1a ronda)
  Nikoloz Basilashvili (2a ronda)
  Pablo Carreño Busta (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (1a ronda)
  Taylor Fritz (3a ronda)
  Dan Evans (2a ronda)
  Hubert Hurkacz (2a ronda)
  Milos Raonic (quarts de final)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 

2020
Competicions tennístiques del 2020